Unforgettable ("indimenticabile" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Specchio della memoria (Unforgettable) – film del 1996 diretto da John Dahl
L'amore criminale (Unforgettable) – film del 2017 diretto da Denise Di Novi

Musica 
 Unforgettable – brano musicale di Irving Gordon del 1951, reso popolare da Nat King Cole
 Unforgettable – album di Nat King Cole del 1952
 Unforgettable: A Tribute to Dinah Washington – album di Aretha Franklin del 1964
 Unforgettable – album di Joe Pass del 1998
 Unforgettable – album di Selena del 2005
 Unforgettable – singolo di French Montana del 2017
 Unforgettable – singolo di Robin Schulz del 2018

Televisione 
Indimenticabile (Unforgettable) – episodio della quarta stagione della serie televisiva Star Trek: Voyager
The Unforgettable – programma televisivo britannico trasmesso dal 2000
Unforgettable – serie televisiva statunitense prodotta dal 2011 al 2016